Calle steht für:

 Calle (Vorname), einen schwedischen männlichen Vornamen
 Calle (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Calle ist der Name folgender Orte:

 Calle (Bücken), ein Ortsteil der Gemeinde Bücken, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen
 Calle (Iserlohn), ein Ortsteil der Stadt Iserlohn, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Calle (Meschede), ein Ortsteil der Stadt Meschede, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Calle ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Calle (* 1978), spanischer Fußballspieler
 Edgar Calle (1879–1955), österreichischer Komponist und Pianist
 Flavio Calle Zapata (* 1944), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Ibagué
 Humberto de La Calle (* 1946), kolumbianischer Politiker und Diplomat
 María Luisa Calle (* 1968), kolumbianische Radsportlerin
 Paul Calle (1928–2010), US-amerikanischer Künstler
 Sophie Calle (* 1953), französische Künstlerin

Calle bezeichnet außerdem:

 Calle Ciega, venezolanische Reggaeton-Boygroup

Siehe auch

 Cale
 Kalle (Begriffsklärung)